Die Zweite Division 1924/25 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1924 und endete im April 1925.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 14 Vereinen. Jedes Team spielte an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen direkt in die Erste Division auf. Die beiden Gruppenzweiten ermittelten im Play-off den dritten Aufsteiger. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Aufstiegs-Play-off

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1924/25